Psy Gończe – gwiazdozbiór
 psy gończe – grupa ras psa